Emanuele Del Vecchio, calciatore
Giorgio Del Vecchio, giurista e politico
Gustavo Del Vecchio, politico
Leonardo Del Vecchio, imprenditore e fondatore d'impresa
Lucio Del Vecchio, scacchista

Pagine correlate
Delvecchio